Parco della Cittadella (Parc de la Ciutadella) a Barcellona
 Parco della Cittadella ad Ancona
 Parc de la Villette a Parigi